Banki (geneeswijze)
Bańki, plaats in Polen
Banki (Cuttack), een notified area in het Indiase district Cuttack
Banki (Barabanki), een nagar panchayat (plaats) in het Indiase district Barabanki